Die Abkürzung SiGe steht für:

 Siliciumgermanium, ein IV-IV-Verbindungshalbleiter 
 Sicherheits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der Baustellenverordnung, siehe Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

SIGE